Beste Gelegenheit zum Sterben steht für:

 Beste Gelegenheit zum Sterben (Buch), Erinnerungen des Elsässers Dominik Richert als deutscher Soldat im Ersten Weltkrieg (1989)
 Beste Gelegenheit zum Sterben (Film), Film (1992)